Het WTCC seizoen 2009 was het zesde seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars, en het vijfde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau werd Gabriele Tarquini kampioen. De Italiaan, uitkomend voor SEAT won voor Yvan Muller en Augusto Farfus. Bij de independents werd Tom Coronel kampioen.

Teams en rijders

Kalender

Races

Resultaten

Pole positie

Snelste ronde

Rijders

Constructeurs

Independents

2009
Autosport in 2009